Woody Bygghandel är en bygghandelskedja som har över hundra butiker i Sverige.
Woody är Sveriges äldsta bygghandelskedja  den grundades 20 oktober 1944. Kedjan ägs av ett antal lokala byggmaterialhandlare och har över 100 anläggningar runt om i Sverige och på Åland. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.

Externa länkar 
 

Svenska bygghandelsföretag
Företag bildade 1944
Svenska butikskedjor